Тайвань () — формально существующая провинция Китайской Республики. Правительство провинции было 28 июня 2018 года упразднено за ненадобностью, его функции были переданы Исполнительному Юаню.

Административное деление 

Провинция Тайвань делится на три города провинциального подчинения и 12 уездов.

Города провинциального подчинения

Уезды

Административные единицы-побратимы 
  Штат Огайо, Соединённые Штаты Америки (1985)
  Штат Флорида, Соединённые Штаты Америки (1992)

Правительство 
Должность председателя правительства провинции, назначаемого центральным органом, регламентируется в соответствии с Конституцией.
Основная деятельность правительства Тайвань (управление провинциальными автомагистралями и Банком Тайваня), была передана Исполнительному Юаню с 1998 года. В июле 2018 года все оставшиеся обязанности были переданы Национальному совету развития и другим министерствам Исполнительного Юаня.

Правительство провинции Тайвань было расположено в Чжунсинсиньцунь и Наньтоу.

См. также 
 История Тайваня

Примечания 

Провинции Китайской Республики